Parksosauridae è un clade o una famiglia di piccoli dinosauri ornithischi che in precedenza erano tutti generalmente indicati come hypsilophodontidi. I parksosauridi sono spesso considerati sinonimo di Thescelosauridae, ma i due gruppi non possono essere sinonimi poiché Parksosauridae è definito come una radice, mentre il Thescelosauridae è definito come un nodo.

Classificazione 

Sebbene Hypsilophodontidae fosse interpretato come un gruppo naturale all'inizio degli anni '90, tale ipotesi è venuta, trovando Hypsilophodontidae come una famiglia innaturale composta da una gran varietà di animali più o meno strettamente legati ad Iguanodontia (parafilia), con vari piccoli cladi di taxa strettamente imparentati. "Hypsilophodontidae" e "hypsilophodonti" sono meglio intesi come termini informali per un grado evolutivo, non un vero clade. Thescelosaurus è considerato come un taxon molto basale piuttosto che derivato tra gli hypsilophodonti. Un problema che ha potenzialmente interferito con la classificazione di Thescelosaurus è che non tutti gli esemplari fossili assegnati a T. neglectus ne fanno necessariamente parte. Clint Boyd e colleghi hanno scoperto che mentre il clade Thescelosaurus includeva il genere Bugenasaura e le sue specie, potevano esserci almeno due e forse tre specie di Thescelosaurus, e diversi esemplari precedentemente assegnati a T. neglectus non potevano ancora essere assegnate ad una specie del genere. Thescelosaurus sembra essere strettamente imparentato con Parksosaurus.

La dissoluzione di Hypsilophodontidae è stata seguita dal riconoscimento della famiglia distinta Parksosauridae. Questa zona dell'albero genealogico dei dinosauri è stata storicamente complicata da una mancanza di ricerca, ma i lavori di Clint Boyd e colleghi e Caleb Brown e colleghi hanno affrontato specificamente la classificazione di questi dinosauri. Boyd et al. (2009) e Brown et al. (2011) hanno classificato gli "hypsilophodonti" nordamericani di età cretacica in due gruppi correlati, uno composto da Orodromeus, Oryctodromeus e Zephyrosaurus e l'altro composto da Parksosaurus e Thescelosaurus. Brown et al. (2013) hanno recuperato risultati simili, con l'aggiunta del nuovo genere Albertadromeus nel clade di Orodromeus e di diverse forme asiatiche provviste di un muso lungo (precedentemente descritte come Jeholosauridae) al clade di Thescelosaurus. Hanno anche formalmente definito Parksosauridae come il "clade che include Thescelosaurus neglectus, Orodromeus makelai, il loro più recente antenato comune, e tutti i suoi discendenti) e i clade più piccoli Orodrominae e Thescelosaurinae.

Un'analisi del 2015 di Clint Boyd ha recuperato i Parksosauridi al di fuori di Ornithopoda, come il sister taxon di Cerapoda.

Il seguente cladogramma segue gli studi di Brown et al. (2013):

Note

Collegamenti esterni 
 

Ornitischi